Иван Нимчук (; 12 февраля 1891, с. Джурина (ныне Чортковского района Тернопольской области Украины)  — 1 мая 1956) — западноукраинский общественный и политический деятель, доктор наук, журналист, редактор ряда украинских периодических изданий во Львове, Германии и Канаде.

Выпускник Львовского университета. В ноябре 1918 г. И. Нимчук находясь в Вене, был членом Военного совета и Сборной станицы Украинской национальной армии, которая организовывала военные эшелоны для поддержки Украинской галицкой армии.

Редактировал издания «Відродження України» (1918) и «Український прапор» (1921—1923) в Вене. С 1925 г. был соредактором, а в 1935—1939 годах — главным редактором ведущего издания Галичины — газеты «Дело».

В период правления на Западной Украине Польши Нимчук был одним из лидеров Украинского национально-демократического объединения и избирался членом ЦК УНДО.

После присоединения Западной Украины к СССР в 1939—1941 годах находился в заключении. Во время немецкой оккупации работал в «Українському видавництві», где сотрудничал с литературным ежемесячником «Наші дні».

После войны выехал на Запад. Был секретарем Временного украинского комитета помощи (укр. Український Допомоговий Комітет) — Центрального представительсва украинской эмиграции в Германии. Позже переехал на жительство в Канаду. Был редактором еженедельника «Українські вісті» в Эдмонтоне.

Автор трудов по истории и культуре, в том числе, «Київ у часі проголошення злуки», «Українська Військова Організація у Відні в днях перевороту. Причинок до історії будови української держави в Галичині» и др.

Один из первых деятелей и учредителей Научного Общества им. Шевченко в Канаде. Действительный членом НТШ.

Литература 
 Михайло Остраверха. Бучач і Бучащівна: історично-мемуарний збірник. НТШ, 1972
 ІВАН НІМЧУК. Українська військова організація у Відні в днях перевороту

Ссылки 
  Ювілейні  та пам"ятні дати наших краян. Чортківщина 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 февраля
Родившиеся в 1891 году
Умершие в 1956 году
Умершие 1 мая
Родившиеся в Чортковском районе
Общественные деятели Украины
Редакторы Украины
Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Выпускники Львовского университета